Nick Shirm – brytyjski aktor i piosenkarz. Znany jest z występu w roli Zachariasza Smitha w filmie Harry Potter i Zakon Feniksa. Użyczył również głosu tej postaci w grze pod tym samym tytułem. Uczęszczał do Dame Alice Owens School w Londynie. Obecnie Shirm uczęszcza do Guildhall School of Music and Drama, gdzie uczy się śpiewu operowego. Jest członkiem powstałego w 2011 roku londyńskiego zespołu Manifesto, grającego muzykę pop, dance i soul.

Filmografia 
 Sześćdziesiąty Szósty (2006) jako Michael Hempel
 Harry Potter i Zakon Feniksa (2007) jako Zachariasz Smith
 My Brother (2008)
 Fringe (2010) jako Luke
 Open Mike (2011) jako James

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w XX wieku
Brytyjscy aktorzy filmowi
Brytyjscy muzycy